

Cinema 
 Sugar Hill – film del 1974 diretto da Paul Maslansky
 Scacco al re nero (Sugar Hill) – film del 1993 diretto da Leon Ichaso

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Sugar Hill – città della Contea di Gwinnett, Georgia
 Sugar Hill – città della Sugar Hill, New Hampshire
 Sugar Hill – zona di Harlem, New York

Musica 
 Sugar Hill Records – etichetta discografica statunitense di musica country fondata nel 1978
 Sugar Hill Records – etichetta discografica statunitense di musica rap fondata nel 1979

Televisione 
 Sugar Hill – serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
 Sugar Hill Records